Пушкарёв (Пушкарёва) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 
 
 
 Пушкарёв, Виталий Николаевич (1932—2001) — советский государственный деятель.
 
 Пушкарёв, Глеб Михайлович (1889—1959) — русский советский писатель и драматург.
 Пушкарёв, Иван Ильич (1803—1848) — русский историк, краевед и статистик.
 
 
 Пушкарёв, Лев Никитович (1918—2019) — советский и российский историк.
 Пушкарёв, Леонид Васильевич (1926—1995) — капитан-наставник Волжского пароходства, Герой Социалистического Труда.
 Пушкарёв, Николай Лукич (1841—1906) — поэт, драматург, переводчик, издатель.
 
 Пушкарёв, Фёдор Степанович (1908—1978) — советский военачальник, полковник.



См. также 
 Пушкарёв переулок
 Пушкарёво

Примечания